Дуглас Роберт Гилмор (; 25 июня 1963, Кингстон, Канада) — канадский хоккеист, центральный нападающий, главный тренер клуба ОХЛ «Кингстон Фронтекс». В НХЛ провёл 20 сезонов, занимает 21-е место по количеству очков (1414) и 14-е место по количеству результативных передач (964) за карьеру. Обладатель Кубка Стэнли (с «Калгари Флэймз» в 1989 году) и «Селки Трофи».

Карьера

«Сент-Луис Блюз» 
В 1982 году Гилмор был задрафтован «Сент-Луисом» под общим 134-м номером. Уже в первых сезонах Гилмор приобрёл славу специалиста по защитной игре. В первых трёх сезонах он набирал, в среднем, по 50 очков, но затем феерически провёл сезон 1986-87, набрав 105 очков.

«Калгари Флэймз» 
В 1988 году, из-за проблем с законом, Гилмор был вынужден покинуть Сент-Луис. Его следующим клубом был «Калгари Флэймз». В первом же сезоне в составе «огоньков» Гилмор выиграл Кубок Стэнли.

«Торонто Мейпл Лифс» 
Сезон 1991-92 Гилмор начал в составе «Торонто Мэйпл Лифс», и сразу же начал демонстрировать потрясающую статистику — два сезона подряд (1992-93, 1993-94) Гилмор набирал больше ста очков за сезон (127 и 111 соответственно). Также в 1993 году Гилмор получил «Селки Трофи» — награду лучшему нападающему оборонительного плана. С 1994 до 1997 года Гилмор был капитаном «Торонто».

«Нью-Джерси», «Чикаго», «Баффало» и «Монреаль» 
В 1997 году Гилмор был обменян в «Нью-Джерси Девилз». Вместе с этим клубом он дважды играл в плей-офф, но оба раза «Девилз» быстро вылетали. Следующим клубом Гилмора был «Чикаго Блэкхокс», где он провёл два неплохих сезона, хотя дела у клуба не ладились, и он не мог попасть в плей-офф. После «Блэкхокс» Гилмор, без особого успеха, играл за «Баффало Сэйбрз» и «Монреаль Канадиенс», а в конце сезона 2002-03 вернулся в «Торонто», но провёл за клуб только один матч.

Всего в регулярных сезонах НХЛ Гилмор сыграл 1474 матча, в которых набрал 1414 очков (забил 450 шайб и отдал 964 голевые передачи).

Достижения 
Командные:
 Обладатель Кубка Стэнли: 1989.
 Победитель Кубка Канады 1987.
Индивидуальные:
 Обладатель приза «Фрэнк Дж. Селки Трофи»: 1993.

Статистика

Рекорды 
Торонто Мэйпл Лифс:
 1992—1993 — НХЛ — Наибольшее количество набранных очков в регулярном сезоне (127).
 1992—1993 — НХЛ — Наибольшее количество голевых передач в сезоне (95).
 1992—1993 — НХЛ — Наибольшее количество голевых передач в одной игре (6).
НХЛ:
 1988—1989 — НХЛ — Две шайбы, заброшенные одним игроком, с наименьшей разницей по времени (4 секунды).

См. также 
 Список хоккеистов НХЛ, набравших 1000 и более очков
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей
 Список хоккеистов-обладателей Кубка Стэнли

Ссылки 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки «Калгари Флэймз»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Нью-Джерси Девилз»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки «Баффало Сейбрз»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Обладатели Кубка Стэнли
Обладатели Фрэнк Дж. Селки Трофи
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Хоккеисты НХЛ с неиспользуемыми номерами